Název Sarymsakty může znamenat:

 Sarymsakty (hřbet) — horský hřbet v Jižním Altaji v Kazachstánu
 Sarymsakty (řeka) — jiný název řeky Lepsy v povodí jezera Balchaš v Almatinské oblasti v Kazachstánu